Das Abierto Mexicano Telcel 2023 war ein Tennisturnier, das vom 27. Februar bis 4. März 2023 in Acapulco stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2023 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships und in Santiago de Chile die Movistar Chile Open gespielt. Während das Turnier in Acapulco, genau wie das Turnier in Dubai, zur Kategorie der ATP Tour 500 zählte, gehörte das Turnier in Santiago de Chile zur niedrigeren Kategorie ATP Tour 250.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal, im Doppel gewann die Paarung aus Feliciano López und Stefanos Tsitsipas den Titel im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.013.940 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.178.980 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 25. und 26. Februar 2023 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel und ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser im Einzel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 
 
 

ATP Tour 2023
Tennisturnier in Acapulco